João Paulo foi o nome escolhido pelos seguintes papas: 

 270  João Paulo I  ~ (1978) 	
 271  João Paulo II  ~ (1978-2005) 

Sendo o primeiro nome papal composto.

Ver também 

 Papa João
 Papa Paulo

Desambiguação

id:Paulus#Paus Katolik Roma